Asthenolabus är ett släkte av steklar som beskrevs av Heinrich 1951. Asthenolabus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Asthenolabus